Der dritte Weg steht für:

 Der dritte Weg (Buch), ein von Anthony Giddens 1999 in der deutschen Übersetzung „Der dritte Weg. Die Erneuerung der sozialen Demokratie“ veröffentlichtes Buch.
 Der dritte Weg (Zeitschrift), in den Jahren 1959–1964 eine Zeitschrift des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
 Der Dritte Weg, in den Jahren 1970–2000 eine Zeitschrift der ehemaligen Partei Freisoziale Union (FSU).
 Der III. Weg, eine rechtsextreme deutsche Kleinpartei
 Der dritte Weg, eine ehemalige israelische Partei, siehe HaDerech HaSchlischit
 Tercera Via (), eine Partei in Andorra

Siehe auch:

 Dritter Weg
 Der dritte Bildungsweg
 Trivium